Astra (lateinisch für „Sterne“, von  astrum „Stern“) steht für:

 Astra (Album), Studioalbum (1985) der Gruppe Asia
 Astra (Band), US-amerikanische Rockband
 Astra (Bier), deutsche Biermarke
 Astra, bei Paracelsus die unsichtbaren Wirkungsweisen (inneren Kräfte) der Arcana genannten Heilmittel, siehe Paracelsus#Wirkung seiner Lehre
 Astra (Buchungsmaschine), eine mechanische Buchungsmaschine
 Astra (Isaurien), ein antiker Ort in Isaurien
 Astra I, Luftschiff der Astra Société de Construction Aéronautique, später umbenannt in Ville de Lucerne
 ein ursprünglich in Frankreich gebautes und später in Russland verwendetes Luftschiff, siehe Russische Luftschifffahrt #Zwischen den Weltkriegen
 Astra Linux, eine Linux-Distribution aus Russland
 Teatru Astra, ein Opernhaus auf der maltesischen Insel Gozo

Unternehmen:
 Astra, ein britisch-schwedischer Pharmakonzern, siehe AstraZeneca
 Astra (Motorrad), ehemaliger Motorradhersteller aus München
 Astra Car, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Astra Fett- und Oelwerke, ehemaliger Schweizer Lebensmittelhersteller
 Astra Motors, ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 Astra Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Astra Space, US-amerikanischer Hersteller von Raumfahrttechnik, siehe Rocket 3
 Astra Torres, französischer Hersteller von Luftschiffen zu Beginn des 20. Jahrhunderts
 Astra, Unceta y Cía, ein ehemaliger Waffenhersteller in Spanien
 Astra Vagoane Călători, rumänischer Hersteller von Schienenfahrzeugen
 Astra-Werke, ehemaliger Hersteller von Kartons und Verpackungen insbesondere für die Zigarettenindustrie (1922–2019 in Saarlouis)
 SES Astra, eine Tochterfirma der SES Global und Betreiberin der Astra-Satelliten
 Société Astra des constructions aéronautiques, Hersteller von Luftschiffen in Billancourt, Frankreich

Automarken:
 Astra (Cyclecar), ehemalige französische Automarke
 Astra (Lkw), Lkw-Marke von Iveco (in Italien)

Automodelle:
 Astra, ein Automodell des Herstellers Opel, siehe Opel Kadett/Astra

ASTRA steht als Abkürzung für:
 Adaptierter Schwimmbecken-Tank-Reaktor Austria, ein Forschungsreaktor in Österreich
 Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, eine rumänische Kulturvereinigung, siehe ASTRA (Rumänien)
 Association in Scotland to Research into Astronautics, eine schottische Vereinigung für an Weltraumforschung Interessierte
 Bundesamt für Strassen, eine Behörde in der Schweiz
 ASsessment of TRAnsport Strategies, ein verkehrsökonomisches Modell, siehe ASTRA-Modell

Siehe auch:

 Ad Astra

Abkürzung